White Cloud kan syfta på:

 White Cloud, Kansas
 White Cloud, Michigan